Штрак () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Штрак, Антон Вильгельм (1758—1829) — немецкий художник, отец Генриха Штрака
 Штрак, Генрих (1805—1880) — немецкий архитектор.
 Штрак, Герман (1848—1922) — протестантский богослов и гебраист.
 Штрак, Герхард (1955—2020) — немецкий футболист.
 Штрак, Гюнтер (1929—1999) — немецкий актёр.